64-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне проходил с 16 по 24 сентября 2016 года в Сан-Себастьяне (Страна Басков, Испания).

Жюри Официального конкурса 
Члены Жюри:
 Билле Аугуст (), режиссёр (президент жюри).
 Анаи Бернери () режиссёр.
 Эстер Гарсия (), продюсер.
 Цзя Чжанкэ (), режиссёр, сценарист и продюсер.
 Бина Дайгелер (), художник по костюмам.
 Мэттью Либатик (), кинооператор.
 Надя Туринцев (), продюсер.

Фильмы фестиваля

Официальный конкурс 
Участвовали 25 фильмов:

Лауреаты

Официальные премии 
Официальные премии — 2016:
 Золотая раковина: Wo Bu Shi Pan Jinlian / I Am Not Madame Bovary, реж. Фэн Сяоган.
 Специальный приз жюри: El Invierno (The Winter), реж. Эмилиано Торрес, также как и Jätten / The Giant, реж. Юханнес Нюхольм.
 Серебряная раковина лучшему режиссёру: Хон Сан Су (Dangsinjasingwa Dangsinui Geot / Yourself And Yours).
 Серебряная раковина лучшей актрисе: Фань Бинбин (Wo Bu Shi Pan Jinlian / I Am Not Madame Bovary).
 Серебряная раковина лучшему актёру: Эдуард Фернандес (El Hombre De Las Mil Caras (Smoke And Mirrors)).
 Приз жюри лучшему оператору :  (El Invierno (The Winter)).
 Приз жюри за лучший сценарий : Исабель Пенья и Родриго Сорогойен (Que Dios Nos Perdone (May God Save Us)).

Почётная награда — «Доностия» за вклад в кинематограф 
Вручена 2 американским актёрам:
 Сигурни Уивер,
 Итан Хоук.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт кинофестиваля

Кинофестивали 2016 года
2016 год в Испании
Сентябрь 2016 года